Zehr ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zehr (* 1945), kanadischer Bürgermeister 
 Howard Zehr (* 1944), US-amerikanischer Hochschullehrer, Professor für Soziologie und Friedensforscher